Lauffen steht für:
 Stromschnelle, in Ortsnamen
 Lauffen (Ettikon), Stromschnelle bei Ettikon

Lauffen ist der Name folgender Orte:

 Lauffen am Neckar, Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lauffen ob Rottweil (ebenfalls am Neckar), Dorf der Gemeinde Deißlingen im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lauffen (Oberösterreich), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Lauffen, kurzzeitiger deutscher Name (1939–1945) von Bieżuń, Stadt im Powiat Żuromiński der Woiwodschaft Masowien, Polen

Lauffen ist der Name folgender Personen:
 Grafen von Lauffen, fränkisches Adelsgeschlecht mit folgenden Familienmitgliedern:
 Adelheid von Lauffen (um 1100)
 Bruno von Lauffen (1045–1124), Erzbischof von Trier
 Richard Lauffen (1907–1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Laufen